Laticauda scutata est un synonyme attribué à deux espèces de serpents :
 Laticauda scutata Laurenti, 1768 synonyme de Laticauda laticaudata (Linnaeus, 1758)
 Laticauda scutata Cantor, 1847 nec Laurenti, 1768 synonyme de Laticauda colubrina (Schneider, 1799)

Synonyme de serpents (nom scientifique)
Laticaudinae